María Josefina Muza Simón (Chetumal, Quintana Roo. 27 de marzo de 1950) es una política mexicana miembro del Partido Revolucionario Institucional. Chetumaleña de nacimiento y Carmense de Corazón, es hija del Sr. José Muza Chuaro y Josefina Simon Sade. Incursiona en la política cuando reside en la Ciudad de Playa del Carmen, siendo parte del grupo visionario de pioneros que promueve la creación del Octavo Municipio del Estado de Quintana Roo. Diputada Local por el Municipio de Solidaridad, Regidora del Ayuntamiento 1999 - 2001. Actualmente Coordinadora del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) en Zona Norte. Tiene 4 hijos: José Gonzalo, Carlos Antonio, Guadalupe Josefina (†) y Julieta Beauregard Muza.

Políticas de México
Políticos de Quintana Roo
Miembros del PRI de Quintana Roo